Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di .

Distanze inferiori a 10−13 m

  — Lunghezza d'onda Compton dell'elettrone.

Distanze superiori a 10−12 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)

-13